Melissander ist der Name (Pseudonym) folgender Personen:

 Johann Heinrich Acker (1647–1719; Pseudonym Melissander), deutscher evangelischer Theologe und Schriftsteller
 Kaspar Bienemann (1540–1591; auch Melissander), deutscher Theologe und Dichter